Antoschkin () ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Diomidowitsch Antoschkin (1900–1944), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Nikolai Timofejewitsch Antoschkin (* 1942), russischer Generaloberst